Een verkeersweg:
 N480 (Frankrijk)
 N480 (Nederland), zie Provinciale weg 480

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing